KFK kan henvise til

Virksomheder 
 Korn- og Foderstof Kompagniet, et dansk grovvareselskab baseret i Aarhus aktivt mellem 1896-2002

Sportsklubber 
 Københavns Flugtskytte Klub , en skytteklub
 Københavns Frisbee Klub, en frisbeeklub
 Kristiansund FK, en norsk fodboldklub